Keio Corporation — японская железнодорожная компания;
 Кэйо — эра японского традиционного летосчисления;
 Университет Кэйо — один из самых престижных университетов Японии.